Почему у Грузии получилось — книга сотрудницы Института экономического анализа Ларисы Бураковой о реформах в Грузии. В ней на основе результатов двухлетнего наблюдения автора анализируются результаты экономических реформ правительства Михаила Саакашвили.

По мнению автора, важнейшим фактором является то, что население удалось убедить в личной честности руководства. В самой политике можно выделить три ключевых аспекта:
 Дебюрократизация — радикально упрощены процедуры, по которым гражданин должен обращаться в органы власти (получение справок, оформление документов на собственность и паспорта). ГАИ было упразднено и создано с нуля из людей, прежде не служивших в полиции. Радикально уменьшилось количество необходимых согласований в строительстве. Все это привело к тому, что в рейтинге Doing Business Грузия поднялась на 7-е место из 183 возможных.
 Либерализация — количество налогов уменьшено с 22 до 6, сами налоги существенно упрощены (например, работник платит только подоходный налог по фиксированной ставке 20 % в которую уже включены пенсионные выплаты и т. д.). Импортных тарифов всего три: 0 % — для большинства товаров, 5 % или 12 % — на продовольствие и стройматериалы.
 Приватизация — с 2004 года государство распродало огромную часть своей собственности: землю, гостиницы, промышленные объекты, инфраструктуру и т. п. Фактически также пришлось уйти и из сферы здравоохранения, коррупцию в котором другими способами победить не удавалось.

Реакция на книгу 
В 2012 году Н. А. Мендкович (эксперт Центра изучения современного Афганистана) выпустил книгу «Цена реформ, или Почему у Грузии не получилось». По мнению Мендковича, успехи реформ в Грузии, проведённых при Саакашвили, были сильно преувеличены и достигнуты в первую очередь за счёт внешних финансовых вливаний. При этом внешние вливания были потрачены главным образом не на развитие производственной сферы, а на импорт потребительских товаров, что имело следствием перекосы в структуре экономики и торгового баланса. В целом, реформы были спланированы плохо и осуществлены поспешно, во многих случаях дав отрицательный результат. В частности, коммерциализация здравоохранения и реформа трудового законодательства провалились и привели к росту смертности и безработицы соответственно, усугубив и без того непростую социально-экономическую ситуацию в Грузии.

Примечания

Источники 
 Описание книги на сайте автора
 Обзор книги и репортаж с презентации
 «Учиться у Грузии». Репортаж с презентации книги в «Русском Журнале»
 «Почему у Тбилиси получились реформы» — журнальный вариант одной из глав книги на Forbes
 «Лариса Буракова. Почему у Грузии получилось» — фрагмент книги на OpenSpace.ru
 «Почему у Грузии получилось» — обзор книги на Polit.ua 
 Константин Сонин. «Почему получилось у Грузии», мини-рецензия в ЖЖ
 Интервью Ларисы Бураковой на Радио «Свобода»
 Интервью Ларисы Бураковой программе «В фокусе» телеканала «ПИК»
 Интервью Ларисы Бураковой радиостанции «Эхо Москвы»
 Интервью Ларисы Бураковой радиостанции «Финам FM»
 «Два месяца без ГАИ, или Как избавиться от коррупции». Интервью Ларисы Бураковой для E-xecutive
 Фрагмент книги на сайте фонда «Либеральная Миссия»
 Лариса Буракова. «Медицина: почему у Грузии получилось» . Фрагмент книги в «Московских новостях»

Михаил Саакашвили
Экономические сочинения
Экономика Грузии
Экономическая история Грузии